Det finns flera personer med namnet Lothar.

Karolingiska kungar
 Lothar I (795-855) kung av Lotharingia.
 Lothar II (835-869) kung av Lotharingia.
 Lothar (941-986) kung av Västfrankiska riket.

Övriga personer

Förnamn
 Lothar II av Italien (död 950), kung av Italien
 Lothar III (tysk-romersk kejsare) (1086-1137)
 Lothar-Günther Buchheim, (1918-), tysk författare, konstnär och konstsamlare.
 Lothar Frankl von Hochwart (1862-1914), österrikisk neurolog.
 Lothar von Faber (1817-1896), tysk friherre och blyertsfabrikant.
 Lothar de Maizière (1940-), östtysk politiker.
 Lothar Malskat tysk konstnär.
 Lothar Matthäus (1961-), tysk fotbollsspelare.
 Julius Lothar Meyer (1830-1895), tysk kemist.
 Lothar Rendulic (1887-1971), kroatisk-österrikisk officer. 
 Lothar von Richthofen (1894-1922), bror till Röde baronen.
 Lothar von Trotha (1848-1920) tysk general.

Efternamn
 Hanns Lothar (1929-1967), tysk skådespelare.
 Rudolf Lothar (1865-1943), österrkisk författare.
 Susanne Lothar (1960-2012), tysk skådespelerska.

Fiktiva figurer 
 Lothar, medhjälpare till seriefiguren Mandrake.

Mansnamn